HMAS Jervis Bay je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Jervis Bay (AGT-203)
 HMAS Jervis Bay (AKR-45)

Jervis Bay